Rajd Niemiec 2014 (32. ADAC Rallye Deutschland 2014) – 32 Rajd Niemiec rozgrywany w Niemczech od 21 do 24 sierpnia 2014 roku. Był dziewiątą rundą Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2014. Rajd został rozegrany na nawierzchni asfaltowej. Jego bazą było miasto Trewir.

Rajd wygrał Belg Thierry Neuville w samochodzie Hyundai i20 WRC, wyprzedził on kierowcę z zespołu, Hiszpana Dani Sordo o ponad czterdzieści sekund, na trzecim miejscu finiszował ze stratą prawie minuty, kierowca Volkswagena Norweg Andreas Mikkelsen. Polski kierowca Robert Kubica jadący Fordem Fiestą RS WRC rajdu nie ukończył. Z powodu awarii skrzyni biegów nie stanął do piętnastego odcinka specjalnego. Wcześniej jechał ze zmiennym szczęściem, na trzecim OS-ie wypadł z trasy i dotarł do mety na siedemdziesiątej drugiej pozycji z ponad czterominutową stratą. Ale i zwyciężył - siódmy i dwunasty OS, było to trzecie i czwarte zwycięstwo Kubicy w tym sezonie.

Rajdu również nie ukończyło dwóch kierowców zespołu Volkswagen Motorsport, prowadzący w klasyfikacji generalnej Francuz Sébastien Ogier i zajmujący drugie miejsce Fin Jari-Matti Latvala. Obaj wypadli z trasy i nie byli w stanie kontynuować jazdy.

Drugi ze startujących polaków Szymon Kornicki w programie Drive Dmack Cup zajął czwarte miejsce, natomiast w klasyfikacji generalnej został sklasyfikowany na trzydziestym piątym miejscu.

Lista uczestników

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage - OS18

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja generalna po 9 rundach 
Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

Przyznawane są także punkty za odcinek specjalny zwany Power Stage: za zwycięstwo 3, drugie miejsce 2 i trzecie 1 punkt.

Klasyfikacja zespołów po 9 rundach

Wynik WRC-2 po 9 rundach

Wynik WRC-3 po 9 rundach

Wynik Junior WRC po 4 rundach

Przypisy 

2014
Niemcy
2014 w Niemczech